Osoby o nazwisku Tartaglia:
 Niccolò Tartaglia (1499/1500-1557) – włoski matematyk
 Antonio Tartaglia (1968-) – włoski bobsleista 
 Philip Tartaglia (1951-2021) – brytyjski duchowny katolicki
 Angelo Tartaglia (1370?-1421) – włoski kondotier